Посадас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир.

Занимает площадь 158 км².

Население — 7590 человек (на 2010 год).

Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Posadas 
 Posadas 

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы